Wimbledon 2012 - kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 18 a 20 czerwca na londyńskich kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

1. część

2. część

3. część

4. część

5. część

6. część

7. część

8. część

9. część

10. część

11. część

12. część

13. część

14. część

15. część

16. część

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Wimbledon 2012
Wimbledon – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn